Hochkogelhaus bezeichnet:

 Ebenseer Hochkogelhaus, Schutzhaus der Naturfreunde im Toten Gebirge (Oberösterreich)
 Hochkogelhaus (Hohe Wand), privates Schutzhaus auf der Hohen Wand in den Gutensteiner Alpen